Schwerin bezeichnet:

 Schwerin, Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern
 Schwerin (Landkreis Dahme-Spreewald), Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Schwerin a. d. Warthe, ehemals im Kreis Birnbaum, Stadt in der Woiwodschaft Lebus, Polen, siehe: Skwierzyna
 Schwerin, ehemals im Landkreis Regenwalde, Ort in der Woiwodschaft Westpommern, Polen, siehe: Zwierzynek (Węgorzyno)
 Alt Schwerin, eine Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Schwerin (Storkow (Mark)), einen Ortsteil der Stadt Storkow (Mark) im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Schwerin (Castrop-Rauxel), einen Ortsteil der Stadt Castrop-Rauxel im Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Großer Schwerin, eine Halbinsel in der Müritz
 Zeche Graf Schwerin, eine Zeche in Castrop-Rauxel
 Halde Schwerin, eine Bergehalde in Castrop-Rauxel
 Mecklenburg-Schwerin, einen ehemaligen deutschen Bundesstaat
 Bezirk Schwerin, einen ehemaligen Bezirk der DDR
 Bistum Schwerin, eine ehemalige Diözese
 Grafschaft Schwerin, ein ehemaliges Territorium
 Sigismund Schwerin, 1844 in Breslau gegründete Puppenmanufaktur
 Schwerin (mecklenburgisch-pommersches Adelsgeschlecht), deutsche Adelsfamilie
 Schwerin (mecklenburgisch-westfälisches Adelsgeschlecht), siehe Tecklenburg-Schwerin
 Schwerin (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Schwerin ist der Name mehrerer Schiffe:
 Schwerin (Schiff, 1864), ein von 1864 bis 1872 auf den Schweriner Seen verkehrendes Dampffahrgastschiff 
 Schwerin (Schiff, 1926), eine deutsche Eisenbahnfähre auf der Ostsee
 Schwerin (Schiff, 1952), ein Minenleg- und -räumschiff der DDR-Volksmarine
 Schwerin (Schiff, 1946), ein von 1946 bis 1950 unter diesem Namen auf den Schweriner Seen verkehrendes Dampffahrgastschiff, seit 2016 Murten (Schiff)
 Schwerin (Schiff, 1959), ein Stückgutfrachter des Typs IV der Deutschen Seereederei
 Schwerin (Schiff, 1977), ein Landungsschiff der DDR-Volksmarine der Hoyerswerda-Klasse
 Schwerin (Schiff, 1979), ein Motorfahrgastschiff der Weißen Flotte Schwerin
 Schwerin (Schiff, 1980), ein Semicontainerschiff des Typs Meridian II der Deutschen Seereederei

Siehe auch:
 Schweriner